Het WTA-tennistoernooi van Rio de Janeiro (officieel Rio Open) van 2014 vond plaats van 17 tot en met 23 februari 2014 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Het was de eerste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rio de Janeiro 2014. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Het vijfde reekshoofd Kurumi Nara uit Japan bereikte voor het eerst in haar tennisloopbaan de finale van een WTA-toernooi. In de eindstrijd versloeg zij de als eerste geplaatste Tsjechische Klára Zakopalová in drie sets. Nara wist daarmee voor het eerst in haar carrière een WTA-titel op haar naam te schrijven.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde. Hetzelfde resultaat behaalde de Nederlandse Kiki Bertens.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= María Teresa Torró Flor
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Nastassja Burnett
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Johanna Larsson
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Alison Van Uytvanck
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Danka Kovinić
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Kiki Bertens
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Nicole Gibbs
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Paula Ormaechea
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Kurumi Nara
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Hsieh Su-wei
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Nadija Kitsjenok
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Tímea Babos
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Chanelle Scheepers
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Lourdes Domínguez
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Francesca Schiavone
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= Nastassja Burnett
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Alison Van Uytvanck
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Kiki Bertens
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Paula Ormaechea
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Kurumi Nara
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Chanelle Scheepers
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=67
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Lourdes Domínguez
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Paula Ormaechea
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Kurumi Nara
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=r

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Kurumi Nara
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=6
}}

 Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, het Tsjechische team Barbora Záhlavová-Strýcová en Klára Zakopalová, bereikte de halve finale. Daarin werden zij geklopt door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Irina-Camelia Begu / María Irigoyen''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Johanna Larsson en Chanelle Scheepers in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Begu had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Irigoyen geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rio de Janeiro 2014
Rio de Janeiro